Kanon (von altgriechisch κανών kanón ‚Maßstab‘) steht für:

 Kanon (Musik), Lied mit mehreren repetierenden Stimmen
 Kanon (Kunst), Regeln für die Proportionierung in der bildenden Kunst
 Kanon der Literatur, Zusammenstellung von literarischen Werken mit zeitüberdauernder Bedeutung
 Kanon (Fiktion), Material, das als gültig für ein fiktives Universum gilt
 Kanon (Schriftmaß), veralteter Schriftgrad in der Typografie
 Kanon (Steuer), wiederkehrende Abgabe an den Grundherren
 Kanon Verlag, deutscher Buchverlag
 musikinstrumentenähnliches Werkzeug, siehe Monochord

Religion:
 Kanon (Bibel), definierter Schriftenbestand der Bibel als Heiliger Schrift
 Kanon (orthodoxe Liturgie), liturgischer Gesang der orthodoxen Kirchen
 Kanon (Kirchenrecht), Lehr- oder Rechtssatz des Kirchenrechts

Werktitel:
 Kanon des Polyklet, als Kurzform (5. Jh. v. Chr.)
 Kanon der Medizin, als Kurzform für Canon medicinae Avicennae (11. Jh.)
 Kanon (Computerspiel), japanisches Adventure (1999)
 Kanon (2002), japanische Anime-Serie nach dem Computerspiel
 Kanon (2006), japanische Anime-Serie nach dem Computerspiel
 Der Kanon, Anthologie von Marcel Reich-Ranicki (2002–2006)

Kanon ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Kanon (* 1946), US-amerikanischer Schriftsteller
 Wilfried Kanon (* 1993), ivorischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Begriffsgeschichte des Wortes Kanon

 Cannon
 Canon (Begriffsklärung)
 Kan-on
 Kanonisch
 Kannon
 Kanun